Příjmení Melichar nosí více významných osobností:

příjmení
 František Melichar (1889–1975) – více osob
 Jan Melichar (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Melichar (rozcestník) – více osob
 Josef Melichar (* 1979) – český hokejový obránce
 Pavel Melichar (* 1949) – český fotbalista, obránce

ženy
 Eva Melicharová (* 1970) – česká a československá profesionální tenistka
 Lenka Ptáčková Melicharová (* 1969) – česká učitelka a politička
 Marta Kreuzová-Melicharová (* 1941) – československá hráčka basketbalu
 Nicole Melicharová (* 1993) – americká profesionální tenistka českého původu

jiné
 Melicharova ulice ve Skutči
 Melicharova ulice ve Voticích
 Malicharova ulice v Unhošti – pojmenovaná po učiteli Františku Melicharovi
 Melicharovo vlastivědné muzeum – muzeum v Unhošti, pojmenované po učiteli Františku Melicharovi

Související články 
 Melichar – mužské jméno